Amstrad PCW (de l'acrònim en anglès de Personal Computer Word-processor), model d'ordinador personal produït per l'empresa Amstrad
 PC World, revista mensual especialitzada en informàtica
 PCW també és el codi UCI del T.Palm-Pôle Continental Wallon, equip ciclista de Bèlgica